Matias Johan Gustav Strandvall (ur. 15 marca 1985 w Helsinkach) – fiński biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Matias Strandvall pojawił się 8 listopada 2003 roku w zawodach FIS Race w Muonio, gdzie zajął 82. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W marcu 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie był piąty w sprincie stylem klasycznym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając podczas rozgrywanych w 2007 roku mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zdobył brązowy medal w sprincie klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2004 roku w Ruce, zajmując 98. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 15 marca 2006 roku w Changchun, gdzie w sprincie stylem dowolnym był osiemnasty. Pierwsze, i jak dotąd jedyne miejsce na podium Strandvall wywalczył 26 stycznia 2008 roku w Canmore, zajmując trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2007/2008, który ukończył na 39. pozycji. W 2007 roku brał udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie rywalizację w sprincie indywidualnym techniką klasyczną ukończył na dziewiątym miejscu. Startował na trzech kolejnych edycjach MŚ, ale nie zdołał poprawić tego wyniku. W tej samej konkurencji zajął 37. miejsce na igrzyskach olimpijskich w Vancouver.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Helsinkach